Недя́лка Димитро́ва Симео́нова (; 2 декабря 1901, Хасково, Болгария — 14 марта 1959, Париж, Франция) — болгарская скрипачка и педагог.

Биография 
Родившись в семье музыканта, получила домашнее музыкальное образование. Была ребёнком-вундеркиндом. С 8 лет выступала в различных городах Старого и Нового света. С 1913 года выступала как солистка и ансамблистка. В 1914—1920 годах совершенствовалась у  в Дрездене, а в 1921—1923 годах — у Леопольда Ауэра в Нью-Йорке. Много гастролировала в разных странах, в том числе и в СССР. В 1933—1939 годах — концертмейстер оркестра Кооперативного театра (театр оперетты) в Софии. В 1946—1959 годах — профессор по классу скрипки Болгарской консерватории. Выступала с сольными концертами. В её репертуаре были произведения многих европейских и болгарский композиторов. Среди постоянно исполняемых были скрипичные концерты Бетховена, Брамса, Глазунова, Владигерова. Играла на итальянской скрипке «Гальяно», подаренной ей одним из болгарских филантропов.

Её сын  (род. 1932) — известный музыкант и педагог.

Память 
 С 1971 года в родном городе скрипачки Хасково проводится ежегодный фестиваль Музикальные дни Недялки Симеоновой ().

Награды 
 1950 — Заслуженный артист НРБ
 1950 — Димитровская премия

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 497 — ISBN 5-85270-033-9
 Шамлиева Живка, Изстрадани звуци. — София, 1996.

Ссылки 

Заслуженные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии
Умершие от рака